Označení Jugoslávské námořnictvo se může vztahovat k několika různým námořnictvům:
Jugoslávské královské námořnictvo bylo námořnictvo Jugoslávského království, které existovalo mezi lety 1918 až 1945.
Jugoslávské námořnictvo (1945–1992) bylo námořní složkou ozbrojených sil Socialistické federativní republiky Jugoslávie.
Jugoslávské námořnictvo (1992–2006) bylo válečným loďstvem Svazové republiky Jugoslávie.